Альдом Дёро (; ) — малийский футболист, полузащитник бельгийского «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Воспитанник малийской академии «Африк Футболь Элит». В январе 2019 года подписал контракт с бельгийским клубом «Серкль Брюгге». Срок контракта рассчитан до лета 2023 года.

С начала сезона 2019/20 начал попадать в заявку основной команды на матчи. Дебютировал в чемпионате Бельгии во втором туре с «Остенде». Дёро вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, а его клуб уступил сопернику 1:3. В середине октября получил травму четырёхглавой мышцы бедра и выбыл на три месяца.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Мали
Игроки ФК «Серкль Брюгге»